A Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também conhecida pela sigla EA, é uma unidade isolada de ensino da UFRGS, localizada na avenida Washington Luíz, em Porto Alegre.

Histórico 
A Escola de Administração da UFRGS originou-se da Faculdade de Ciências Econômicas, com a criação, em 1951, do Instituto de Administração.

O conselho Universitário da UFRGS aprovou através da decisão n. 58/96, de 6 de setembro de 1996, a criação da Escola de Administração da UFRGS, tornando-a uma unidade autônoma.

No ano de 2000 foi inaugurado o prédio da Escola de Administração da UFRGS, que passou a funcionar em uma unidade isolada e não mais no prédio da Faculdade de Ciências Econômicas. Todas as salas de aula da unidade da Escola de Administração da UFRGS são dotadas de aparelhos condicionadores de ar e modernos equipamentos de multi-mídia, de projeção e de microinformática.

A Unidade da Escola de Administração possui uma infra-estrutura diferenciada em relação às outras Unidades da Universidade. Isso se deve ao fato da Escola de Administração ministrar cursos pagos de Pós-Graduação, mesmo sendo uma instituição pública. Esse fato é contestado por alunos que consideram que a Universidade Pública não pode comercializar cursos.

Em contrapartida os defensores da iniciativa ressaltam que o alto padrão da estrutura da unidade, aliado aos bons professores da Universidade Pública,  resultam em um ensino de altíssima qualidade, o que justificaria as notas máximas consistentemente obtidas pela Escola em avaliações do Ministério da Educação (MEC), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Guia do Estudante Abril.

Missão 
Promover o conhecimento orientado à Administração, por meio do ensino, pesquisa e extensão, desenvolvendo organizações para a melhoria da qualidade de vida na sociedade.

Estrutura 
 Direção
 Gerência Administrativa
 Departamento de Ciências Administrativas - DCA
 Biblioteca

Centro de Estudos e Pesquisas em Administração 
O Centro de Estudos e Pesquisas em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CEPA) é responsável pela extensão e prestação de serviços especializados como Pesquisa Aplicada e Consultoria. Surgiu em 1959 como Instituto de Estudos e Pesquisas em Administração, vinculado à Faculdade de Ciências Econômicas. Em 1970 passou de Instituto para Centro.

Centro de Estudos Empresariais em Administração 
O Centro de Estudos Empresariais em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CEAD) é responsável pelas especializações e cursos in-company.

Cursos oferecidos 
 Graduação em Administração
 Mestrado em Administração (acadêmico e profissional)
 Curso de Doutorado em Administração
 Especialização nas áreas de Gestão Empresarial, Marketing, Gestão Financeira, Gestão de RH.,
 Formação de Consultores Gestão em Saúde
 Ensino à Distância: EAD

Ligações externas 
 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Escolas de negócios do Brasil